Fintan ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist irischer Herkunft. Er bedeutet wahrscheinlich weißes Feuer oder weißer Stier. Gemäß einer Legende war Fintan der Name des einzigen Iren, der eine große Flut überlebte.

Namensträger 
 Fintan mac Bóchra, Sagenfigur aus dem Lebor Gabála Érenn („Buch der Landnahme Irlands“) in der keltischen Mythologie Irlands
 Fintan von Clonenagh († 603), irischer Mönch und katholischer Heiliger
 Fintan Gavin (* 1966), irischer Geistlicher und Bischof
 James Fintan Lalor (1807–1849), irischer Journalist und Autor
 Fintan McKeown (* ??), irischer Schauspieler
 Fintan Monahan (* 1967), irischer Geistlicher und Bischof 
 Fintan von Rheinau (803/804–878), irischer katholischer Eremit

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Irischer Personenname